Московская межбанковская валютная биржа — российская универсальная биржа, существовавшая в период 1992—2011 годов, в декабре 2011 года объединилась с РТС в ММВБ-РТС (с 2012 года — «Московская биржа»).

Изначально специализировалась на валютных аукционах, впоследствии была открыта фондовая площадка, где велись торги по ценным бумагам около 700 российских эмитентов с общей капитализацией в пиковые периоды до 17 трлн руб. (более 500 млрд долларов).

История 
ММВБ учреждена в январе 1992 года вместо валютной биржи Госбанка (на которой с 1989 года проводились рублёво-долларовые валютные аукционы Внешэкономбанка). С июля 1992 года курс, сложившийся на торгах, использовался Центробанком для установления официальных курсов рубля к иностранным валютам. Вскоре на бирже были организованы торги государственными краткосрочными облигациями, превратившие валютную биржу в универсальную торговую площадку. Во второй половине 1990-х годов организована торговля финансовыми инструментами фондового и срочного рынка, в частности, корпоративными ценными бумагами и фьючерсами.

В последние годы деятельности доля биржи в глобальном биржевом объёме торгов акциями (с учётом депозитарных расписок) российских эмитентов составляла около 60 %.

19 декабря 2011 года в результате слияния бирж ММВБ и РТС образована Московская биржа.

Валюта 
В период с 1992 по 1998 год торги иностранной валютой на ММВБ проходили в режиме аукционов, в ходе которых устанавливались единые фиксированные курсы российского рубля к доллару США и немецкой марке для всех участников торгов. В 1997 году была создана система электронных лотовых торгов (СЭЛТ), которая вплоть до кризиса 1998 года функционировала параллельно основным торгам (аукциону), а затем стала основной торговой валютной площадкой. В 2000-е годы торги через СЭЛТ объединяли в рамках единой торговой сессии восемь межбанковских валютных бирж. Среди торгуемых валют — доллар США, евро, украинская гривна, тенге, белорусский рубль и китайский юань (с 2010 года), а также велись сделки с валютными свопами. Суммарный объём биржевых сделок с иностранной валютой в 2006 году составил 25,9 трлн рублей, или 956 млрд долларов США (около половины в совокупном биржевом обороте биржи).

Фондовый рынок 
Фондовая площадка занимала свыше 90 % в российском биржевом обороте торгов акциями и почти 100 % — облигациями. Торги велись в электронной форме. Механизм торгов базировался на принципе конкурирующих между собой заявок (), при котором сделка заключается автоматически при пересечении условий во встречных заявках, сделки осуществлялись по принципу «поставка против платежа» (DVP) при стопроцентном преддепонировании активов и исполнении сделок на дату их заключения (Т+0). Вся торговля велась в рублях.

Объём торгов в 2009 году составил 1304,2 млрд долл. США (41 трлн руб.), что в 1,5 раза меньше объёма торгов в 2008 году, включая оборот по акциям — 836,3 млрд долл. (26 трлн руб.), что в 1,7 раза меньше объёма торгов в 2008 году. Среднедневной оборот фондовой площадки достигал 5 млрд долл. (163 млрд руб.)

Объёмы торгов ценными бумагами на фондовой бирже ММВБ:

В последние годы деятельности торги велись по бумагам порядка 750 российских эмитентов, в том числе по акциям свыше 230 компаний с общей капитализацией до 17 трлн рублей (около 542 млрд долларов).

Структура рынка акций:

С 2003 года на бирже велись торги паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ), всего ко вторичному обращению на бирже были допущены около 300 паёв ПИФ 135 управляющих компаний.

Индекс ММВБ — основной индикатор фондовой биржи, рассчитывается с 1997 года и включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов, представляющих основные секторы экономики. Минимальное значение индекса на отметке 18,53 пунктов было зафиксировано 5 октября 1998 года (в разгар кризиса 1998 года). По состоянию на 2014 год индекс сохранён и рассчитывается Московской биржей (наряду с индексом РТС). Кроме того, рассчитывались отраслевые, инструментальные и секторальные индексы (такие как MICEX INNOV).

Государственные ценные бумаги и денежный рынок 
На бирже велась торговля государственными ценными бумагами, в числе которых ГКО, ОФЗ, иные государственные облигации и облигации Банка России (ОБР). Среди инструментов, доступных участникам рынка — прямое РЕПО, обратное РЕПО с Банком России, междилерское РЕПО.

В последние годы операции с государственными ценными бумагами осуществляли около 280 дилеров, общий объём сделок в 2006 году составил 4,87 трлн рублей (181 млрд долл. США).

Срочный и товарный рынок 
В рамках срочного рынка на бирже велись торги фьючерсами на доллар США и евро, а также на курс евро к доллару США. По итогам 2006 года объём сделок в секции срочного рынка составил около 900 млрд рублей (33 млрд долл.), объём открытых позиций достигал 2 млрд долл.

Состав акционеров биржи 
По состоянию на сентябрь 2008 года среди акционеров биржи были Центробанк (около 30 %), «Юникредит банк» (12,7 %), Внешэкономбанк (11,8 %), Банк ВТБ (7,6 %), Сбербанк (7,5 %), «Росбанк» (5 %), «Центрокредит» (4,3 %), Международный банк экономического сотрудничества (3,4 %), «Автовазбанк» (3,4 %), банк «Санкт-Петербург» (3,4 %), «Газпромбанк» (3,4 %).

См. также 
 Компании, имевшие листинг акций на ММВБ
 ММВБ 10

Примечания

Ссылки 
 

Исторические фондовые биржи
Восточноевропейские фондовые биржи
Валютные биржи
Члены FEAS
Компании Москвы